Seznam korpusov z zaporedno številko 26.

Seznam 
 Pehotni
 26. strelski korpus (ZSSR)
 26. korpus (Wehrmacht)
 26. korpus (Avstro-Ogrska)
 26. rezervni korpus (Nemški imperij)
 26. korpus (Ruski imperij)
 26. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 26. mehanizirani korpus (ZSSR)
 26. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi